Адриан Алексей Альдрете Родригес (; родился 14 июня 1988 года в городе Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Крус Асуль» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Альдрете — воспитанник футбольной академии клуба «Монаркас Морелия». В возрасте 17 лет он из-за высокой конкуренции перешёл на правах аренды в «Дорадос де Синалоа». 21 января 2006 года он дебютировал в мексиканской Примере в поединке против Атланте. После вылета «Дорадос» из высшего дивизиона Адриан вернулся в «Монаркас», где вскоре завоевал место в основном составе команды. Несмотря на регулярное место в основном составе, он не показывал выдающихся результатов. 30 января 2010 года в поединке против «Сан-Луиса» Альдрете забил свой первый мяч за клуб. В том же году он в составе клуба выиграл Североамериканскую суперлигу. В сезоне Клаусуры 2011 Альдрете выиграл с командой серебряные медали чемпионата Мексики.

Летом 2012 года Адриан перешёл в столичную «Америку». Сумма трансфера составила 2,5 млн долларов. 22 июля в матче против «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. В 2013 году Альдрете помог Америке стать чемпионом страны.

Летом 2014 года он перешёл в «Сантос Лагуна». 20 июля в матче против «Веракрус» Адриан дебютировал за новую команду. 11 апреля 2015 года в поединке против «Чьяпас» Альдрете забил свой первый гол за клуб. В том же году он во второй раз подряд стал чемпионом страны. Летом 2016 года Адриан перешёл в «Крус Асуль». 17 июля в матче против «Некаксы» он дебютировал за новую команду. 20 ноября в поединке против «Леона» Альбрете забил свой первый гол за «Крус Асуль».

Международная карьера 
В 2005 году в составе юношеской сборной Мексики Адриан выиграл юношеский чемпионат мира. 22 августа 2007 года в товарищеском матч против сборной Колумбии Альдрете дебютировал за сборную Мексики.

Летом 2015 года Адриан попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии и Чили.

Достижения 
Командные

 «Монаркас Морелия»
  Североамериканская суперлига — 2010

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2015

Международные

 Мексика (до 17)
  Юношеский чемпионат мира — 2005

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Крус Асуль»